Ракушка (раковина) — наружное защитное скелетное образование, покрывающее тело моллюсков и некоторых других беспозвоночных.

 «Ракушка» — обиходное название разборного металлического автомобильного гаража.
 «Ракушка» — многоцелевой десантный бронетранспортер БТР-МД.
 Ракушка — посёлок в Ольгинском районе Приморского края.

См. также 
 Ракуша (значения)